Heinrich Naumann ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Naumann (Schriftsteller, 1856) (1856–1942), deutscher Heimatschriftsteller
 Heinrich Naumann (Schriftsteller, II), deutscher Schriftsteller 
 Heinrich Naumann (Philologe) (1906–??), deutscher Altphilologe, Germanist und Mediävist 
 Heinrich Wilhelm Naumann (1931–2001), deutscher Mediziner und Hochschullehrer